Albersthal ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Albertsthal (Engelskirchen), Ortsteil der Gemeinde Engelskirchen im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Albertsthal (Glauchau), Ortsteil der Stadt Glauchau im Landkreis Zwickau, Sachsen